Gasparrinia is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Teloschistaceae. De typesoort is Gasparrinia murorum. Deze soort is later heringedeeld als Calogaya saxicola.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 51 soorten (peildatum maart 2022):

Teloschistaceae
Schimmelgeslacht